Ökosphäre ist ein Synonym für den Begriff:
 Biosphäre, aus der Ökologie
 Habitable Zone, aus der Astrobiologie